Die Malaysian Open Squash Championships 2021 fanden vom 23. bis 27. November 2021 in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2019 waren Yip Tsz-Fung und Nouran Gohar. Im Finalduell der topgesetzten Spieler setzte sich bei den Herren Saurav Ghosal gegen Miguel Ángel Rodríguez mit 11:7, 11:8 und 13:11 durch. Bei den Damen zog überraschend Aifa Azman ins Endspiel ein, in dem sie die topgesetzte Salma Hany mit 12:10, 11:8 und 11:4 bezwang.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Addeen Idrakie und Darren Rahul Pragasam bei den Herren sowie Aifa Azman und Chan Yiwen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 50.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
2021